MGG steht für:
 die Enzyklopädie Die Musik in Geschichte und Gegenwart
 die Marburger Geographische Gesellschaft
 das Markgrafen-Gymnasium (in Karlsruhe-Durlach)
 MGG (Unternehmen), niederländische Aluminiumgießerei
 Molecular and General Genetics
 Marine, Geology & Geophysics (MGG-World Data Center)
 Martin-Gerbert-Gymnasium (Horb am Neckar)
 Matthias-Grünewald-Gymnasium
 May-Grünwald-Giemsa, eine Färbetechnik für Blutzellen
 die börsenspezifische Abkürzung für das Unternehmen MGM Mirage

mgg steht für:
 Mpongmpong (ISO-639-3-Code), eine der Makaa-Njem-Sprachen innerhalb der Bantusprachen

MGG